Amo of AMO kan verwijzen naar:
Amo, 'ik bemin' in het Latijn 
Amo (stad), plaats in Indiana, Verenigde Staten
Amo (vrachtwagenmerk), een Russisch vrachtautomerk
Amo (taal), een taal in Nigeria
Amo, de afkorting voor het enzym ammonium monooxygenase
AMO (Berlijn), een Duits historisch motorfietsmerk
AMO (München), een Duits historisch motorfietsmerk
AMO (uitgeverij), een Nederlandse uitgeverij van bibliofiele boeken
Algemene Militaire Opleiding
AMO*OMA, het researchinstituut dat onderdeel vormt van OMA (Office for Metropolitan Architecture) Rotterdam
amo (album), het zesde studio-album van de Britse metalband Bring Me the Horizon

Personen
Antonius Guilielmus Amo Afer (Anton Wilhelm Amo), filosoof
Pablo Amo, Spaanse voetballer